Абу́ Ка́мил Шуджа́ ибн А́слам ибн Муха́ммад ал-Ха́сиб ал-Мисри́ (; ок. 850 — ок. 930) — арабский математик из Египта, автор нескольких сочинений, оказавших большое влияние на историю математики. В средневековой Европе был известен как Auoquamel.

«Книга об алгебре и алмукабале» () является важнейшим после труда аль-Хорезми сочинением по алгебре (его автора Ибн Халдун называл величайшим математиком после аль-Хорезми). Его влияние сказалось на алгебраическом сочинении аль-Караджи, а затем на «Книге об абаке» Леонардо Пизанского (Фибоначчи). В средневековой Европе этот трактат был переведён на испанский, древнееврейский и латинский языки. Как и аль-Хорезми, Абу Камил рассматривает только уравнения 1-й и 2-й степеней и также подразделяет их на шесть канонических видов. Правила решения разъясняются на примерах, заимствованных у аль-Хорезми, но при их геометрическом доказательстве Абу Камил идёт другим путём, основываясь на предложениях II книги «Начал» Евклида. Примечательно, что пользуясь принципами геометрической алгебры, Абу Камил в то же время отступает от принципа однородности: он изображает отрезками и число, и первую, и вторую степень неизвестной.

«Книга о редкостях искусства арифметики» () посвящена решению неопределённых уравнений в целых числах.

«Книга о пятиугольнике и десятиугольнике» (; возможно, что в подлиннике она называлась «Книга об измерении») не сохранилась в арабском оригинале и известна только в древнееврейском и латинском переводах. Здесь с помощью алгебраических методов вычисляются стороны вписанного и описанного правильного пятиугольника и десятиугольника. Фибоначчи знал этот трактат Абу Камила и использовал его в сочинении «Практика геометрии» (Practica geometriae).

См. также 
 Математика исламского Средневековья

Примечания

Литература 
Сочинения
 Die Algebra des Abu Kamil Soga ben Aslam. Trans. J. Weinberg. München, 1935.
 The algebra of Abu Kamil «Kitab fi al-jabar wa’l mugabala» in commentary by Mordecai Finzi. Trans. M. Levey. Madison: Wisconsin UP, 1966.

О нём
 Байгожина Г. О. О принципе классификации задач у Абу Камила в его «Книге об неопределённых задачах». Историко-математические исследования, 1(36), 1995, с. 61-66.
 Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 1967.
 Herz-Fischler R. A mathematical history of division in extreme and mean ratio. 2 ed. NY, Dover, 1998.
 Levey M., Schub P. Indeterminate problems of Abu Kamil (850—930). Atti Accad. Naz. Lincei Mem. Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Sez. Ia, 10, 1970, p. 23-96.
 Lorch R. Abu Kamil on the pentagon and decagon. Vestigia mathematica, 1993, p. 215—252.
 Sesiano J. Les methodes d’analyse indeterminee chez abu Kamil. Centaurus, 21, 1977, p. 89-105
 Sesiano J. La version latine medievale de l’Algebre d’Abu Kamil. Vestigia mathematica, Amsterdam, 1993, p. 315—452.
 Sesiano J. Le Kitab al-Misaha d’Abu Kamil. 'Centaurus, 38, 1996, p. 1-21.
 Yadegari M. The use of mathematical induction by Abu Kamil Shuja ibn Aslam (850—930). Isis'', 69, 1978, p. 259—262.

Ссылки 
 

Учёные по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики средневекового Востока
Арабские математики
Математики Египта
Математики IX века
Математики X века
Алгебраисты
Персоналии Аббасидского халифата X века